Hrvatska:
 Lukovo (Bribir), naselje u općini Bribir
 Lukovo (Senj), gradsko naselje Senja
 Lukovo (Vrbovec), gradsko naselje Vrbovca

Crna Gora:
 Lukovo (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Vidi i:
 Lukovo Šugarje, gradsko naselje Karlobaga